Mouret ist der Name folgender Orte:

 Mouret, eine französische Gemeinde im Département Aveyron
 Le Mouret, eine Gemeinde im Schweizer Kanton Freiburg

Mouret ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Mouret (* 1970), französischer Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Jean-Joseph Mouret (1682–1738), französischer Komponist
 Roland Mouret (* 1961), französischer Modedesigner